Nanny oder The Nanny steht für:

 Kindermädchen
 Nanny (Vorname), weiblicher Vorname
 Nanny (Boyne), ein Nebenfluss des Boyne
 Nanny (Schiff), schwedischer Tanker
 The Nanny, Originaltitel von War es wirklich Mord?, britischer Spielfilm (1965)
 The Nanny, Originaltitel von Die Nanny, US-amerikanische Sitcom (1993–1999)
 Nanny (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Nikyatu Jusu (2022)

Nanny ist der Familienname folgender Personen
 Édouard Nanny (1872–1942), französischer Musiker

Nanny ist der Spitzname folgender Personen
 Oran Pape (1904–1936), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Polizist
 Wilhelmine Kurfürst (1892–1945), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Die Super Nanny
 Nani (Begriffsklärung)
 Nanni